27-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2015/16 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 16-й раз стало тбилисское «Динамо», опередившее на 13 очков серебряного призёра — ФК «Самтредиа». Третье место заняла «Дила» (Гори).

Участники 
По итогам прошлого сезона Высшую лигу покинули «Металлург» (Рустави), «ВИТ Джорджия» (Тбилиси) и ФК «Зестафони». Вместо них из Первой лиги пришли «Сабуртало» (Тбилиси), «Саповнела» (Тержола) и «Локомотив» (Тбилиси).

Итоговая таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры

Переходный матч 
Переходный матч за право выступать в Высшей лиге состоялся между ФК «Зугдиди», занявшим 14-е место в элите, и «Колхети» (Хоби), который занял 3-е место в Первой лиге. Клубу из «Зугдиди» удалось остаться в Высшей лиге на сезон-2016.

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ Грузии
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Грузия
Спорт в Грузии в 2015 году
Спорт в Грузии в 2016 году